Андреас Грифиус (; настоящее имя Андреас Грайф, ; , , Силезия — , , ) — немецкий  и  эпохи барокко. Один из самых известных немецких сочинителей сонетов в XVII веке.

Биография 
Сын лютеранского пастора из силезского Глогау, Грифиус рано потерял отца; его мать повторно вышла замуж за гимназического учителя. В 1628 году в родной город Грифиуса пришла Тридцатилетняя война — в Глогау пришли иезуиты, и упорные протестанты, к которым относилась и семья Грифиуса, были вынуждены покинуть свои дома. В том же году умерла мать Андреаса. Как и полагается будущему барочному поэту и учёному, о смерти матери Грифиус сожалел едва ли больше, чем о большой отцовской библиотеке, которая растерялась во время бегства семьи из Глогау. Его отчим тем временем женился в третий раз и получил пасторскую должность в городе Фрауштадте. Там во время учёбы Грифиус, играя в школьном театре, снискал лавры талантливого актёра и написал свою первую пьесу «Детоубийца Ирод» (на латинском языке).

В 1634 году Андреас оказался в Данциге, который в то время был одним из крупнейших торговых, культурных и научных центров Европы. В Данциге он занимался у прославленного астронома и поэта Петера Крюгера. Крюгер разъяснял своим студентам учение Коперника, Галилея и Кеплера, а кроме того, был последователем Мартина Опица и популяризатором литературы на немецком языке. В 1636 году Грифиус по настоянию отчима вернулся во Фрауштадт и несколько лет прослужил у юриста Георга Шёнборнера (), автора неоднократно переиздававшихся трудов по государственному устройству. В 1638 году Грифиус стал студентом прославленного Лейденского университета. Он изучал юриспруденцию, медицину, посещал лекции известнейшего поэта и историка Даниэля Гейнзия. В Лейдене Грифиуса очень привлекали анатомический театр и кунсткамера, в которой хранились «египетские мумии, голова слона, голова тигра, кровь крокодила, чучело животного, обитающего под землёй в Мексике, и змеиные яйца». В Голландии Грифиус завязал знакомство с Христианом Гофманом фон Гофмансвальдау (1617—1679), бреславльским патрицием и основателем «второй силезской школы», прославившимся позже своими галантными стихами.

По окончании учёбы Грифиус путешествовал по Италии и Франции, а в 1647 году вернулся в Силезию; два год спустя женится на Розине Дойчлендер, дочери фрауштадтского советника и зажиточного купца. В 1650 году Грифиус занял место синдика в Глогау. В этой должности Грифиус проявил недюжинный дипломатический талант, защищая протестантский город и его суверенные права от посягательств австрийской короны. Не оставлял Грифиус и занятий наукой. В 1658 году по приглашению своего друга Гофмансвальдау он приезжал в Бреслау, где на главной площади провёл публичное вскрытие мумий, хранившихся в одной из аптек. Грифиус неожиданно умер в расцвете лет 16 июля 1664 года во время заседания городского совета.

Андреас Грифиус написал и опубликовал при жизни пять трагедий, считающихся ныне вершиной немецкой барочной драматургии, несколько книг сонетов, од и эпиграмм. Обширное рукописное наследие Грифиуса издал его сын, учёный и поэт, Кристиан (1649—1706).

Мотив быстротечности жизни, непостоянства всего сущего, его обманчивость, словом, мотив «vanitas» («суета»), популярный в поэзии барокко, наполняется у Грифиуса особо трагической эмоциональной напряжённостью. В своей поэзии он прибегал к жанровым формам, разработанным в поэзии ренессанса, — к сонету и аллегории, одам и посланиям, которые, однако, под его пером подвергались трансформации.

В честь Андреаса Грифиуса назван астероид (496) Грифия, открытый в 1902 году.

Драматические произведения 
 «Лев Армянин», драма
 «Екатерина Грузинская», драма
 «Горрибилис Крибрифакс», комедия
 «Карденио и Целинда», драма
 «Карл Стюарт», драма
 «Папиниан», драма
 «Господин Петер Сквенц», комедия
 «Возлюбленная Роза», комедия

Переводы на русский язык 
 Немецкая поэзия XVII в. в переводах Л. Гинзбурга. М., 1976. — C. 104—122.
 Сонеты Андреаса Грифиуса // Западноевропейский сонет XIII—XVII веков: Поэтическая антология / Сост. А. А. Чамеева; вступ. ст. З. И. Плавскина. — : Издательство ЛГУ, 1988. — С. 408—412. — ISBN 5-288-00129-4.
 Грифиус А. Сонеты. Книги первая и вторая / Пер. А. Прокопьева. — М.: libra, 2016. — ISBN 978-5-9906440-5-2.
 О рождестве Иисуса. / Пер. Д. В. Щедровицкого.

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 Бибичадзе А. А. Грифиус и его трагедия «Королева Грузии Катарина». — Тб., 1950.
 
 История немецкой литературы. — Т. 1. — М., 1962. — С. 381—389.
 Виппер Ю. Б., Самарин Р. М. Курс лекций по истории зарубежной литературы XVII века. — М., 1954. - С. 771—783.
 Каган Ю. М. Грифиус, Андреас // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — Т. 2: Гаврилюк — Зюльфигар Ширвани. — М.: Советская энциклопедия, 1964. — Стб. 392—393.
 Пуришев Б. И. Очерки немецкой литературы XV—XVII вв. — М., 1955. — С. 311—329.

 на других языках

 Benjamin W. Ursprung des deutschen Trauerspiels. 6. Aufl. — Fr./M., 1993.
 Gabau­de F. Les comédies d’A. Gryphius et la notion de grotesque. — Bern, 2004.
 Gundolf F., A. Gryphius. — B., 1927.
 Keppler E., Gryphius und Shakespeare. — Tübingen, 1922.
 Mannack E. A. Gryphius. 2. Aufl. — Stuttg., 1986.
 Schieck W., Studien zur Lebensanschauung des Andreas Gryphius. — Greifswald, 1924.
 Szyrocki M. Der junge Gryphius. — B., 1959.
 Szy­rocki M. A. Gryphius. Sein Leben und Werk. — Tüb., 1964; Flemming W. A. Gry­phi­us. Stuttg., 1965.
 Schings H.-J. Die pat­ristische und stoi­sche Tradition bei A. Gry­phius. — Köln, 1966.

Немецкие поэты
Выпускники Лейденского университета
Писатели барокко